Die Divizia A 1976/77 war die 39. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 22. August 1976 und endete am 30. Juni 1977. Von Mitte Dezember bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1977/78
 2. – Steaua Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1977/78
 4. – AS Armata Târgu Mureș – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1977/78
 Universitatea Craiova – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1977/78

Absteiger in die Divizia B 
Rapid Bukarest, Progresul Bukarest, FCM Galați

Aufsteiger in die Divizia A 
Petrolul Ploiești, CS Târgoviște, Olimpia Satu Mare

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1976/77 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1976/77 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1976/77
Liga-1-Saison